A temporada 1990-1991 foi a 45ª da NBA e teve o Chicago Bulls como campeão depois de derrotarem o Los Angeles Lakers nas finais por 4 jogos a 1.

Eventos 
 O All-Star Game foi disputado no Charlotte Coliseum, em Charlotte, Carolina do Norte, com o Leste derrotando o Oeste por 116-114. Charles Barkley do Philadelphia 76ers foi eleito o MVP do jogo
 No dia 30 de dezembro, último jogo de 1990, Scott Skiles, do Orlando Magic, faz 30 assistências em um jogo contra o Denver Nuggets, estabelecendo um novo recorde NBA 
 O Utah Jazz jogou sua última temporada no Salt Palace

Classificação da Temporada Regular

Conferência Leste

Conferência Oeste 

|}

NBA Playoffs

Finais da NBA

Líderes de estatísticas NBA 1990-91

Temporada Regular

Notas

Ligações Externas 
 NBA.com site oficial em inglês
 NBA.com.br versão do site oficial em português

1990-91
NBA
NBA